De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 is een bergrit en wordt verreden op 2 september 2013 over een afstand van 186,8 km van Torre del Campo naar de Alto de Hazallanas nabij Güéjar Sierra. De Amerikaan Chris Horner won de etappe en nam de leiderstrui over.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Bart De Clercq (Lotto-Belisol); Opgave na val in de neutrale zone
  Barry Markus (Vacansoleil-DCM); Opgave na val in de neutrale zone
  Guillaume Boivin (Cannondale Pro Cycling Team); Opgave na val in de neutrale zone
  Alberto Losada (Katjoesja); Opgave na val in de neutrale zone
  Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM); Diskwalificatie na herhaaldelijk aan de volgwagen te hangen
  Andrew Fenn (Omega Pharma-Quick-Step); Diskwalificatie na herhaaldelijk aan de volgwagen te hangen

Externe links
 De route van de 10e etappe op www.lavuelta.com

10
Sport in Andalusië